Korkowiec może oznaczać:
 Phellodendron – rodzaj drzew z rodziny rutowatych, w tym uprawiany m.in. w Polsce korkowiec amurski,
 koralowiec z rzędu korkowców (Alcyonacea), a w szczególności:
 rodzaj lub jeden z gatunków rodzaju Alcyonium określanych też nazwami koral korkowiec, dłoń topielca lub ręka topielca.